Ри́йпинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Рийпинен, Хилья (1883—1966) — финский политический деятель, писательница.
 Рийпинен, Хейкки (1883—1957) — финский гимнаст.